Aragorn peut désigner :

Un personnage de la Terre du Milieu, voir Aragorn
Un cheval ailé dans les comics Marvel, voir Aragorn (comics)